Алекса́ндр Деревя́гин: Деревягин, Александр Владимирович (род. 1962) — российский бард.